Пранострати́ческий язы́к — гипотетический предок языков, входящих в ностратическую макросемью.

Автором ностратической гипотезы, выдвинутой в 1903 году, был датский лингвист Х. Педерсен. В начале 1960-х ностратическую теорию существенно развил советский славист В. М. Иллич-Свитыч, в дальнейшем ею активно занимались российские учёные А. Б. Долгопольский, В. А. Дыбо и С. А. Старостин.

Распад ностратического праязыка 

На основании глоттохронологических подсчётов С.А. Старостин дал периодизацию распада ностратического праязыка.
 Первое разделение произошло в 11-м тысячелетии до н. э., когда отделились пракартвельский и прадравидский.
 Затем в 10-м тысячелетии до н. э. ностратический праязык распался на праиндоевропейский и урало-алтайский.
 Ещё спустя тысячу лет распалось урало-алтайское единство.

Лингвистическая характеристика

Фонетика и фонология 
Чешский лингвист В. Блажек описывает реконструкцию фонетики праностратического языка Иллича-Свитыча как соединение картвельского и семитского консонатизма с финно-угорским вокализмом.

Согласные 

Вокруг системы смычных праностратического языка ведутся дискуссии. Иллич-Свитыч восстанавливал следующую троичную систему:

С. А. Старостин, учтя соответствия, которые Иллич-Свитыч считал нерегулярными, а также исключив семито-хамитский материал и реинтерпретировав картвельские глоттализованные смычные как результат влияния кавказского субстрата, получил следующую систему соответствий:

Гласные 

С. А. Старостин полагал, что в праностратическом языке отсутствовала серия увулярных, реконструированная Илличем-Свитычем на основании данных только картвельских языков, в которых эта серия могла возникнуть под влиянием северокавказских языков. q̕ он реинтерпретировал как k̕, q как x, а ɢ как γ.

Синтаксис 
А. Б. Долгопольский в 1972 году сформулировал следующие законы синтаксиса праностратического языка:
 Сказуемое является последним из полнозначных слов предложения
 Определение (выраженное полнозначным словом или группой слов) непосредственно предшествует сказуемому
 Дополнения предшествуют сказуемому
 Личное или указательное местоимение-подлежащее располагается после сказуемого
 Личные и указательные местоимения-определения располагаются после определяемого
 Локативные слова располагаются после наименований предметов, к которым относятся.

Лексика 
Ностратические корни по В. М. Иллич-Свитычу:

Пример текста 

В. М. Иллич-Свитыч сложил стихотворение на ностратическом языке:

***ḲelHä weṭei ʕaḲun kähla
ḳaλai palhʌ=ḳʌ na wetä
śa da ʔa=ḳʌ ʔeja ʔälä
ja=ḳo pele ṭuba wete

По-русски:
Язык — это брод через реку времени,
Он ведёт нас к жилищу ушедших;
Но туда не сможет прийти тот,
Кто боится глубокой воды.

Это стихотворение выбито на его надгробии как эпитафия.

Переводы

См. также 
 Ностратические словари
 Ностратические реконструкции в русском Викисловаре

Примечания

Ссылки 
 Дыбо В. А., Пейрос И. И. ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ОТДАЛЕННОГО РОДСТВА ЯЗЫКОВ  // Вестник Российской Академии Наук. — М., 1985. — № 2. — С. 55-66
 Бомхард A. Р. A Critical Review of the First Two Volumes of: Опыт сравнения ностратических языков (семито-хамитский, картвельский, индоевропейский, уральский, дравидийский, алтайский) . — Флоренс, 2020.

Литература 
 Долгопольский А. Б. Опыт реконструкции общеностратической грамматической системы. // Материалы конференции по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков. М., 1972. — С. 32-34.
 Иллич-Свитыч В. М. Опыт сравнения ностратических языков. — М.: УРСС, 2003.
 Старостин С. А. Nostratic and Sino-Caucasian. // Труды по языкознанию. — М.: Языки славянских культур, 2007. — С. 448—466
 Blažek V. Současný stav nostratické hypotézy (fonologie a gramatika). // Slovo a slovesnost, 44. — S. 235—247

Праязыки